Koubemba ist der Familienname folgender Personen:
 Kévin Koubemba (* 1993), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Odilon Koubemba (* 1985), französisch-kongolesischer Fußballspieler